Пусковые обороты двигателя внутреннего сгорания — частота вращения коленчатого вала в момент запуска двигателя (см. Пусковая система двигателя внутреннего сгорания).

Для того чтобы двигатель запустился коленвал должен быть раскручен какой-то внешней силой, и для бензиновых двигателей потом на свечах должна появиться искра. Пусковые обороты показывают — с какой скоростью должен быть раскручен двигатель, чтобы он мог быть переведён в состояние постоянной работы и коленвал стал крутиться без помощи внешних сил.

Пусковое число оборотов зависит от условий смесеобразования, зажигания, типа и конструкции двигателя, способа смесеобразования, температуры поступающего воздуха и топлива.

При современных конструкциях карбюраторов смесеобразование, обеспечивающее возможность вспышки сжатой смеси, получается уже при 30 — 40 об/мин коленчатого вала двигателя.

Пусковые обороты могут находиться около показателя 180 об/мин.

Примечания

Ссылки 
 http://www.autovoda.ru/18.html
 http://www.zr.ru/articles/42376
 https://web.archive.org/web/20110623154239/http://autodoki.com/node/517
 http://disel-dvs.ru/page_Usloviya-i-osnovnye-sposoby-puska-dizelej.html

Двигатель внутреннего сгорания